Verlagspreis steht für:
 Abgabepreis eines Buches durch den Verlag an den Buchhändler, ergibt sich aus festgesetztem Nettoladenpreis gemäß Buchpreisbindung abzüglich Buchhandelsrabatt
 Auszeichnung für verlegerische Leistungen, siehe Liste von Verlagspreisen